Onderstaande lijst bevat alle 10.499 civil parishes in Engeland.